Кашкадан - озеро в Сипайлово (Уфа)
 Кашкадан (парк) - парк культуры и отдыха Кашкадан на берегу одноимённого озера